Wassilewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Glafira Makarjewna Wassilewitsch (1895–1971), russisch-sowjetische Linguistin, Tungusologin und Hochschullehrerin
 Tatjana Petrowna Wassilewitsch (* 1977), ukrainisch-russische Schachspielerin